Barza peut être :
 la terrasse (on dit « la barza ») de la maison du colonial du Congo belge qui sert d'endroit de réception des visiteurs et de lieu de séjour.
 le Parlement à Bukavu.
 'bonjour' en Comorien